Avgust Čebulj je ime več oseb:
 Avgust Čebulj (duhovnik) (1909-1992), slovenski zamejski duhovnik
 Avgust Čebulj (geolog) (1931-2011), slovenski geolog